Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Thestor fils d'Idmon, un des Argonautes ;
 Thestor, un guerrier troyen tué par Patrocle.
 Thestor est un genre de lépidoptères.